Le terme indianisme peut faire référence :
 à indologie, qui est l'étude de l’Inde ;
 à l’indianisme, mouvement artistique brésilien du  « se caractérisant par l'intérêt porté aux Indiens et à leur culture et par la célébration de la nature américaine »
 à l'indianisme amérindien, mouvement politique d'autonomisation des Amérindiens ;
 au sein de l'imaginaire adolescent et notamment scout, l’indianisme ou peau-rougisme désignait la référence aux modes de vie des Indiens d'Amérique, comme la totémisation.

Notes et références